Estádio do Portimonense je nogometni stadion u gradiću Portimãu u Portugalu.

Pušten je u uporabu 1930. godine.

Dvije tribine su mu otkrivene. Nema kutnih tribina. 

Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati i noćne utakmice.

Može primiti do 16.500 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Portimonense.

Portimonense